Heikki Tuominen est un nom pouvant désigner:

 (1898-1946), chanteur et acteur finlandais
 (1914-1985), géologue et professeur finlandais
Heikki Tuominen (1920-2010), homme politique finlandais

Voir aussi

Tuominen, Heikki